Белый лотос — многозначное понятие. Возможные значения:
 Белый лотос — буддийская секта.
 Белый лотос — американский телесериал 2021 года.